Es gibt folgende mehrere Erzeparchien Damaskus:

 Erzeparchie Damaskus (Maroniten)
 Erzeparchie Damaskus (Melkiten)
 Erzeparchie Damaskus (Syrer)